Zhuchengtyrannus magnus es la única especie conocida del género fósil Zhuchengtyrannus de dinosaurio terópodo de la familia de los tiranosáuridos, que vivió a fines del período Cretácico, hace aproximadamente entre  durante el Maastrichtiense y Campaniense, en lo que hoy es Asia. Sus restos se encontraron en Zhucheng, en la provincia de Shandong, China.

Descripción 

Es uno de los mayores terópodos carnívoros conocidos, y se estima que el holotipo medía entre 10 a 12 metros de longitud. El dentario holotipo es levemente menor que el de muchos especímenes de Tyrannosaurus rex y levemente mayor que el de muchos ejemplares de Tarbosaurus bataar, pero significativamente menor que los huesos correspondientes del mayor ejemplar de , "Sue".

 puede distinguirse de los demás tiranosaurinos por una única autapomorfia, la presencia de un saliente horizontal en la superficie lateral de la base del proceso ascendente del maxilar, y una muesca redondeada en el margen anterior de la fenestra maxilar.

Zhuchengtyrannus magnus también posee un margen ventral margin de la fenestra anteorbital que yace sobre el del borde ventral de la fosa anteorbital. Adicionalmente, la longitud total de la fenestra maxilar es más de la mitad de la distancia entre los márgenes anteriores de la fosa y la fenestra anteorbital. A diferencia de su contemporáneo ,  carece de un flanco subcutáneo en la parte posterodorsal del hueso yugal en el ramo del maxilar, y un saliente palatal convezo ventralmente que cubre las protuberancias de la raíces de los dientes posteriores en vista medial.

Paleoecología 
 fue encontrado en la cantera Zangjiazhuang, una área que fue una planicie inundable en el período Cretácico y que contiene una de las más altas concentraciones de huesos de dinosaurios en el mundo. Aparte del material de tiranosáurido, en la cantera se han recuperado especímenes de Sinoceratops, hadrosáuridos (probablemente Shantungosaurus) y anquilosaurios indeterminados.

Sistemática 

Zhuchengtyrannus magnus fue descrito y nombrado originalmente por David W. E. Hone, Kebai Wang, Corwin Sullivan, Xijin Zhao, Shuqing Chen, Dunjin Li, Shuan Ji, Qiang Ji y Xing Xu en 2011 y es la especie tipo del género Zhuchengtyrannus.

 es conocido solo a partir del holotipo , un maxilar derecho casi completo y un dentario parcial izquierdo asociado (la mandíbula, con dientes) alojados en el Museo de Dinosaurios Zhucheng. Réplicas del holotipo, IVPP FV 1794, son guardadas en el Instituto de Paloentología de Vertebrados y Paleoantropología.  fue recolectado in situ en el Upper Cretaceous Wangshi Group de la cantera Zangjiazhuang, en la ciudad de Zhucheng, que data de la etapa del Campaniense, con una antigüedad de al menos .

Un segundo dentario de tiranosáurido () y maxilar () también han sido recolectados de la cantera Zangjiazhuang. Incluso aunque no están asociados entre sí, ambos especímenes se diferencian de otros tiranosáuridos, incluyendo a Zhuchengtyrannus magnus, implicando la existencia de al menos una forma adicional de tiranosáurido en la cantera.

Etimología 
El nombre del género se deriva de la palabra Zhucheng en referencia a la localidad tipo, y del vocablo latín tyrannus (tirano) en referencia a su posición filogenética como un tiranosáurido. El nombre de la especie, magnus significa "grande" en latín en alusión a su gran tamaño.

Cladística 
Zhuchengtyrannus magnus fue descrito como un tiranosaurino por sus descubridores, pero debido al escaso material no realizaron una análisis filogenético aunque en base al tamaño, la edad y, principalmente, los caracteres disponibles propusieron que estaba cercanamente relacionado con .

Un análisis filogenético publicado con la descripción del tiranosaurino Lythronax argestes en la publicación PLOS ONE encontró que Zhuchengtyrannus magnus es el taxón hermano de . Esto sugiere que  y otros tiranosáuridos asiáticos conocidos eran parte de una única radiación evolutiva, y que los taxones norteamericanos como Lythronax argestes y Tyrannosaurus rex le dieron origen a la misma.

Sin embargo, un estudio filogenético de los tiranosáuridos realizada por los paleontólogos Stephen Brusatte y Thomas Carr en 2016 coloca a 
 como taxón hermano del clado conformado por Tarbosaurus bataar y Tyrannosaurus rex. Además sugiere que Tyrannosaurus rex desciende de tiranosaurinos asiáticos.

Sinonimia 
Es posible que varios dientes aislados de una de las canteras de dinosaurios de Zhucheng, a los que anteriormente se les dio el nombre de Tyrannosaurus zhuchengensis, pertenecen a esta especie o una muy relacionada. Los dientes de T. zhuchengensis se caracterizan por bordes aserrados que se extienden a lo largo de la base a la corona dental, una característica no vista en ninguna otra especie de tiranosaurino. Todos los dientes conocidos de Zhuchengtyrannus magnus preservados en esa área tienen muy mala preservación como para compararlos con los de T. zhuchengensis, pero hallazgos adicionales pueden hacer más clara su relación.

Véase también 
 Anexo:Géneros válidos de dinosaurios
 Sinotyrannus
 Tarbosaurus

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Tyrannosauridae
Géneros monotípicos de dinosaurios
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia
Animales extintos descritos en 2011